

Letteratura 
 Americana – antologia del 1941 curata da Elio Vittorini
 Americana – romanzo di Don DeLillo del 1971

Musica 
 Americana – genere di musica country
 Americana – album degli Offspring del 1998
 Americana – VHS e successivamente DVD degli Offspring del 1998
 Americana – album di Roch Voisine del 2008
 Americana – album di Neil Young & Crazy Horse del 2012
 Americana – album di Ray Davies del 2017

Sport 
 Americana – specialità del ciclismo su pista
 Americana – mossa usata in arti marziali e sport da combattimento

Televisione 
 Americana – film per la televisione diretto da David Schwimmer del 2004
 Americana – film per la televisione diretto da Phillip Noyce del 2012

Altro 
 Americana – film del 1983 diretto da David Carradine
 Americana – comune dello Stato di San Paolo (Brasile)
 Americana – in teatro, dispositivo per sostenere l'apparato illuminotecnico
 Americana – marchio di videogiochi degli anni '80

Altri progetti